Воротынь  — топоним:

Беларусь 
 Воротынь — агрогородок,  Воротынский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область

 Воротынь — заказник районного значения в Светлогорском районе Гомельской области.